Све́ти-Влас () — город в Болгарии. Расположен на побережье Чёрного моря. Находится в Бургасской области вблизи от Солнечного берега, входит в общину Несебыр.

Местоположение 
Свети-Влас расположен у подножия южного склона Рога Старой Планины, в северной части залива, южное побережье которого известно как Солнечный берег (Слънчев бряг). Свети-Влас находится в 10 км от исторического города Несебыр и недалеко от Елените. Столица области Бургас находится в 35 км к югу.

История 
Поселение основано фракийцами во II веке. Тогда оно носило название Лариса, а в XIV веке переименовано в честь Святого Власа — покровителя торговцев, животноводов, врачей. В XIV—XVIII веках здесь существовал монастырь, сожжённый пиратами. В окрестностях села в XIV веке были расположены ещё 4 монастыря: Св. Петра, Св. Илии, Св. Андрея (мужские) и Св. Анны (женский). Ныне Свети-Влас признан одним из «старейших сёл Несебырской общины». В годы османского владычества зафиксированы несколько имён села — и все они связаны с монастырями. Турки нарекли его Кучук-манастир, а в одном из реестров записано: «село Манастир». Это имя упоминают в своих трудах и маститые исследователи болгарской старины — братья Шкорпил. В XVIII веке все вышеупомянутые монастыри были уничтожены, остались руины.

После освобождения в 1877—1878 гг. основного массива Болгарских земель, Рог Старой Планины вошёл в состав Восточной Румелии, искусственного государственного образования. С 1885 года — в составе Болгарского княжества. В следующем, 1886 году Кучук-манастир был переименован в Свети-Влас.

На протяжении веков и вплоть до 1920 года местное население было преимущественно греческим. После череды войн 1912—1918 гг. в Свети-Власе были поселены 79 болгарских семейств из Солунского и 29 — из Гюмюрджинского регионов. В 1914 г. здесь осели 20 семейств малоазийских болгар из села Ени-кёй (близ города Бандырма, Северо-Западная Анатолия). Также здесь поселились по одному семейству из Булгар-кёя, Адрианополя (Одрина) и Бабчора; одно семейство из Цигарева позднее выселилось в Несебыр.

В начале 1920-х годов местные греки выселились в Западную Фракию, переданную Греции в 1920 г., главным образом, в село Чадырли, переименованное в 1920 г. в Стрими (ныне — община Сапес, область Родопы). Всего 10 греческих семейств осталось в Свети-Власе после 1920 года.

В 1924 году в Свети-Власе были поселены македонские беженцы из Бубакево, Дамяна, Геркарцы, Литового, Петгыса, Оризарцев, Дыбова, Боймицы, Либахово, Аларе, Рамны и Енидже-Вардара. Все эти населённые пункты отошли к Греции.

В 1963 году Свети-Влас был объявлен климатическим морским курортом. Микроклимат здесь благоприятен для лечение рака лёгких. 

Свети-Влас начал активно развиваться после 2000 года в связи с бумом строительства на побережье Чёрного моря и отсутствием свободных территорий в курортном комплексе Солнечный берег.

В 2006 году решением Совета министров Болгарии село Свети-Влас приобрело статус города.

В 2007 г. в Свети-Власе был открыт крупнейший в Болгарии яхтенный порт (рассчитан на 300 яхт). Свети-Влас позиционируется как гостиничный комплекс апартаментов. Прямым автобусным сообщением связан с Солнечным берегом и Несебром.

Население

Праздники 
Ярмарка Святого Власа проводится каждый год 2 мая.

В акватории залива каждый год с 18 по 20 июля морским клубом «Несебър 2000» проводится регата под названием «Святой Влас» (ранее она называлась «Победа»).

Около города проводится ралли суперкаров.

Пляжи 

Длина пляжа Елените составляет около 800 метров. Пляж состоит из мелкого золотистого песка. Пляж в 2018 году получил международный сертификат качества «Синий флаг». Также этот знак получили пляжи «Святой Влас — новый» и «Святой Влас — восток».

Центральный пляж Святого Власа разделён каменными бунами на несколько секторов, которые представляют из себя песчаный полосы шириной от 20 до 70 метров с платными зонами с лежаками и зонтиками и просторными бесплатными зонами.

Восточный пляж Свети-Власа находится на восточной окраине курорта. Песок здесь чередуется с камнями. Протяженность пляжа около 400 метров/с, ширина 4-5 метров.

Новый пляж Свети-Власа (пляж курортного комплекса Dinevi Resort) оформлен в тропическом стиле. Крыши всех сооружений, навесы и пляжные зонтики сделаны из камыша и тростника. На пляже есть детская игровая зона, центр водных развлечений и водных видов спорта, несколько кафе, spa-центр и тренажёрный зал.

Пляж у Виллы Туна расположен между центральным пляжем Свети-Власа и яхтенным портом. Его длина составляет 100 метров, с двух сторон он защищён каменными бунами. Пляж получил своё название по имени возвышающихся над ним отеля и ресторана.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 О городе на сайте общины Несебыр
 Статистика населения
 Святой Влас
 Сайт города и курорта Святой Влас (рус.)
 Положение на электронной карте Wikimapia
 Мультимедийная карта Свети Влас с объектами инфраструктуры и панорамными фотографиями

Города Бургасской области